Manuel Cantacuzè (segle XII)
 Manuel Cantacuzè (dèspota) ()
 Manuel Cantacuzè (usurpador) ()